Alain Laurent peut désigner :
 Alain Laurent (1939-), philosophe et écrivain français ;
 Alain Laurent (1948-), musicien, acteur et auteur de théâtre français ;
 Alain Laurent (1953-), personnalité du monde des courses hippiques.